Kacimi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Audrey Kacimi, französische Sängerin 
 Jaouad El Kacimi, Filmschaffender 
 Kamal El Kacimi (* 1967), marokkanischer Filmproduzent 
 Marouane Kacimi (* 1996), marokkanischer Leichtathlet
 Mohamed Kacimi (Autor) (* 1955), algerischer Schriftsteller 
 Mohamed Kacimi (Maler) (1942–2003), marokkanischer Maler 
 Rilès Kacimi (* 1996), französischer Rapper, Songwriter und Produzent, siehe Rilès

Siehe auch:

 Kacimiškis, Dorf in Nordlitauen